Bess peut faire référence à :

Nom de famille 
 Daniel Bess (1977-), acteur américain.
 Georges Bess (1947-), dessinateur et auteur français de bandes dessinées. 
 Gordon Bess (1929-1989), auteur de bandes dessinées américain.
 Helyette Bess (1930-), militante anarchiste française.
 , (1979-), artiste peintre américaine.

Prénom 
 Bess de Hardwick (1527-1608), aristocrate anglaise.
 Bess Armstrong (née en 1953), actrice américaine.
 Bess Truman (1885-1982), Première dame des États-Unis.

Voir aussi 
 
 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom